Населені пункти в Чехії:

 Кралова Лгота (Рихнов-над-Кнєжной)
 Кралова Лгота (Пісек)